Finsterau ist:

 Finsterau (Mauth), Ortsteil der Gemeinde Mauth, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Finsterau (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Finsterau (Stolberg), Ortsteil der Stadt Stolberg, Kreis Aachen, Nordrhein-Westfalen